N27a (België), een gewestweg in de Belgische stad Nijvel
 N27a (Luxemburg), een korte nationale weg in Luxemburg